En chimie et en physique, la concentration désigne la proportion d'un soluté dans une solution ; on distingue :
 concentration massique, rapport d'une masse par rapport à un volume, exprimée en g/l ;
 concentration molaire, rapport d'une quantité de matière par rapport à un volume, exprimée en mol/l ;
C'est également le nom de l'opération chimique qui consiste à concentrer une solution, c'est-à-dire à augmenter les concentrations des différents solutés qu'elle contient.

Grandeur physique intensive
Chimie générale
Chimie analytique